Burnell ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Coke Burnell (1840–1882), englischer Sanskrit-Gelehrter
 Barker Burnell (1798–1843), US-amerikanischer Politiker
 Charles Burnell (1876–1969), britischer Ruderer
 Edward Burnell († 1415), englischer Ritter
 Edward Burnell, 1. Baron Burnell († 1315), englischer Adliger
 Hugh Burnell, 2. Baron Burnell (um 1347–1420), englischer Adliger
 James Burnell-Nugent (* 1949), britischer Offizier der Royal Navy
 Jocelyn Bell Burnell (* 1943), britische Radioastronomin
 Joe Burnell (* 1980), englischer Fußballspieler
 Maud Burnell († nach 1323), englische Adlige
 Nicholas Burnell, 1. Baron Burnell († 1383), englischer Adliger
 Paul Burnell (* 1965), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Burnell († 1294), englischer Ritter
 Richard Burnell (1917–1995), britischer Ruderer
 Robert Burnell († 1292), englischer Bischof und Kanzler